Милютинка — топоним:

Казахстан 
 Милютинка — село в Житикаринском районе Костанайской области.
 Милютинка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области, упразднено в 2014 году.

Россия 
 Милютинка — река в Псковской области.